Экла́нс () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Сулен-Дюи. Округ коммуны — Бар-сюр-Об.

Код INSEE коммуны — 10135.

Коммуна расположена приблизительно в 180 км к востоку от Парижа, в 75 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 45 км к востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 124 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 80 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 56 были экономически активными, 24 — неактивными (показатель активности — 70,0 %, в 1999 году было 84,2 %). Из 56 активных работали 55 человек (32 мужчины и 23 женщины), безработным был 1 мужчина. Среди 24 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 9 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Экланс (XVIII век). Памятник истории с 1982 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об